Ortigosa de Pestaño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ortigosa de Pestaño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Ortigosa de Pestaño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar